The Victor – film del 1915 prodotto dalla Essanay
 The Victor – film del 1923 diretto da Edward Laemmle
 The Victor – film del 1985 diretto da Phil Austin e  Derek W. Hayes